

Patronyme 
 Maya Lauqué

Toponyme 
 , montagne péruvienne